Включення:
 Включення — підмножи
 математиці.
 Включення — дія за значенням внести до списку, плану / включити (В Україні провадяться великі роботи.., щоб об'єднати всі енергетичні підсистеми держави, для наступного включення їх до єдиної енергетичної системи Європи).
 Включення — те, що ввійшло до складу чого-небудь; домішка.
 Включення — непостійні утвори в цитоплазмі, представлені у вигляді гранул, крапельок чи кристаликів, які служать для забезпечення життєдіяльності клітини, або з’являються в результаті її функціонування.

Джерела